Допитливість щодо своєї сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, статі чи всіх трьох   - це процес дослідження людей, які можуть бути невпевненими, або все ще досліджують чи стурбовані застосуванням соціальної етикетки до себе з різних причин.   Букву "Q" (question - питання) іноді додають у кінці абревіатури ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери); "Q" може застосовуватись до квір (queer) або допитливості.  

Сексуальна орієнтація, сексуальна ідентичність чи стать не завжди збігаються між собою; що означає, наприклад, якщо особа ідентифікує себе як гетеросексуала, її може привабити не лише хтось із протилежної статі, а також і люди тієї самої статі, при цьому, не обов'язково ідентифікуючи себе як бісексуалів.   Особи, які не ідентифікують себе як чоловіки, жінки, трансгендери, гетеросексуали, гомосексуали, бісексуали, асексуали або вважають, що їх сексуальність нестабільна, можуть називати себе гендерно нейтральними, небінарними чи агендерними.

Підлітки та молодь 
На підлітковому етапі, коли починає формуватися конструкція ідентичності, можуть виникати сумніви щодо своєї сексуальності чи статі, разом із різноманітними сферами, пов’язаними з цим. Це етап, коли часто відбуваються дослідження, навчання та експерименти.  У той час як багато молодих людей практично не вирішують питання самоідентифікації, деякі молоді люди на цьому етапі стикаються з великою плутаниною та невизначеністю. У них можуть виникнути проблеми з розумінням своєї сексуальності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, чи вписуються вони в будь-які заздалегідь створені соціальні нормативні позначки. Дослідження показали, що 57% людей уперше задумалися про свою сексуальність чи гендер у віці від 11 до 15 років. 

Усвідомлення сексуальної орієнтації сприяє формуванню гендерної ідентичності.  Допитливість щодо сексуальності чи сексуальної орієнтації молодої людини вступає в ситуацію в різних ситуаціях; незалежно від досвіду чи його відсутності. Наприклад, особа, яка зазвичай визначає себе гомосексуалом, може також мати статеві стосунки з протилежною статтю, але не обов'язково вважати, що вона бісексуал. Крім того, людина також може ототожнювати себе з остаточною сексуальною орієнтацією чи гендером, не маючи жодної або лише деяких сексуальних взаємодій чи переживання.

Соціум 
Соціальний аспект є важливим фактором, який може спричинити допитливість молоді та відчуття небезпечного середовища для висвітлення своєї сексуальності чи гендеру. Потреба соціального прийняття їх однолітками та іншими членами суспільства в підлітковому віці дає людині відчуття належності; отже, страх бути виключеним або дискримінації може перешкодити молоді бути публічними. 

Гетеронормативність може сприяти ваганням молодих людей щодо публічності зі своєю гендерною ідентичністю та сексуальністю. Це може бути пов’язано з тим, що хтось може відчувати, що вони не відповідають соціальним конструкціям гетеросексуальності, маскулінності чи жіночності - це ідеали, які не обов’язково включають винятки та відмінності інших статей та сексуальності.  На думку Чоя та співавторів, "нерозуміння та страх перед невідомим, ймовірно, є основними факторами, що впливають на суперечки навколо прийняття гендеру. Оскільки почуття приналежності є однією з п’яти основних потреб, людина може боятися переходу на іншу стать, що спричиняє внутрішній конфлікт.  Соціальна конструкція гетеронормативності безпосередньо пов'язана з гендерною бінарністю; ці дві конструкції часто обумовлюються в загальному руслі більш прийнятними, отже, впливають на прийняття інших статей та сексуальності, таких, які можуть не вписуватися в ці норми або є мінливими між різними категоріями. 

Деякі молоді люди уникають  камінг-ауту або навіть визнання своєї сексуальної орієнтації через гомофобію.   Визнання своєї лесбійської, гей- або бісексуальної ідентичності чи іншої ідентичності може покласти край плутанині.  Що стосується гендерної ідентичності, терміни для тих, хто не відповідає гендерній двійковій системі, є, наприклад, небінарна стать або гендерна нейтральність.  Коли людина відчуває, що жоден із існуючих термінів ґендерної ідентичності не стосується її, або що вони не вкладаються точно в будь-які двійкові файли, це може призвести до почуття тиску, самотності, ненормальності та безнадії.

За даними Американської психологічної асоціації, у тих, хто бореться із визнанням своєї сексуальності чи гендерної ідентичності, може бути вищий ризик виникнення думок про самогубство, депресії, незахищеного сексу або звернення до шкідливих механізмів боротьби з наркотиками, алкоголем чи заподіяння собі шкоди.  Дослідження показують, що допитливість молоді піддається більшому ризику віктимізації, навіть більше, ніж молодь лесбійок, геїв та бісексуалів, можливо, через маргіналізацію як з боку однолітків, так і з боку ЛГБТ+ спільноти. 

Організація "Адвокати молоді" зазначає, що "дослідження встановлюють зв'язок між спробами самогубства та невідповідністю до статі, раннє усвідомлення сексуальної орієнтації, стрес, насильство, відсутність підтримки, відмова від навчання в школі, сімейні проблеми, безпритульність та вживання наркотичних речовин".  За результатми опитування підлітків, для них важливе не тільки прийняття з боку однолітків, але також важливе прийняття їх сім’ї. Однак не всі молоді люди отримують підтримку, яку вони потребують від своїх сімей.  Райан С. та ін., із San Francisco State University, "молодь ЛГБТК+, яку не приймають сім'ї, у вісім разів частіше повідомляє про спробу самогубства, майже в шість разів частіше повідомляє про високий рівень депресії, з великою часткою ймовірності вживає нелегальні наркотики і втричі частіше ризикує заразитися ВІЛ та венеричними захворюваннями, ніж молодь із ЛГБТК+, яку приймають в сім'ї".  Соціальна спільнота є вирішальним аспектом сприяння добробуту і психічному здоров’ю людини. Люди часто почуваються більш позитивно щодо своєї сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності завдяки підтримці та позитивному підкріпленню, особливо з боку сім'ї, друзів та знайомих. 

Допитливі підлітки, які отримують підтримку, часто можуть жити нормальним і здоровим життям, а також пройти звичайний процес розвитку підлітка; ті, хто стикається із знущаннями, остракізмом або іншими формами гноблення, частіше піддаються ризику виникнення суїцидальних думок та участі у заходах високого ризику, таких як незахищений секс та зловживання алкоголем та наркотиками.  Тривожність та депресія, пов'язані з невизначеністю щодо гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації, класифікується Всесвітньою організацією охорони здоров'я як розлад статевого дозрівання в МКБ-10 у розділі "Психологічні та поведінкові розлади, пов'язані зі статевим розвитком та орієнтацією".  Сексуальна орієнтація сама по собі не є розладом і не класифікується в цій рубриці. Також відрізняється від его-дистонічної сексуальної орієнтації, коли сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність репресується або заперечується.

Підтримка та допомога 
Тиск, стигми та страх перед дискримінацією з боку однолітків та суспільства можуть заважати багатьом підліткам, що ще не визначились щодо свого гендеру та сексуальності.   Підтримка друзів та сім'ї є важливою на підлітковому етапі, оскільки це час, коли людина розвиває свою особистість і відчуває найбільші зміни фізично та психічно.  Спільнота ЛГБТК+ створила багато груп підтримки, довідкових центрів та Інтернет-просторів, які можуть допомогти молодим людям, які шукають орієнтирів та надати корисну інформацію щодо статі, гендеру та сексуальності.  Психологи пропонують допитливих людей шукати допомоги в терапії,  групах підтримки, онлайн-форумах спільнот, організаціях психічного здоров’я, запобігання самогубствам та інше. 

Прикладом національної організації, яка займається наданням послуг кризисного втручання, підтримки та запобігання самогубствам для ЛГБТК+ є проект Тревора . Вони надають такі послуги, як Trevor Lifeline, TrevorChat, TrevorText та Центр підтримки Trevor.

Див. також 
 Бі-цікавість
 Шкала Кінсі

Список літератури

Зовнішні посилання 

 Короткий посібник PFLAG Phoenix для тих, хто "допитливий"

Сексуальна орієнтація
Гендерна ідентичність
ЛГБТ
Сторінки з неперевіреними перекладами